

Noms de villes

Toponymes 
Ces différents Montagny viennent tous de *Montaniacum, formé avec le suffixe d'origine gauloise -acum.
 Montagny, commune française de la Loire
 Montagny, commune française du Rhône
 Montagny, commune française de la Savoie
 Montagny, commune suisse du canton de Fribourg
 Montagny-la-Ville, localité de la commune suisse de Montagny du canton de Fribourg
 Montagny-les-Monts, localité de la commune suisse de Montagny du canton de Fribourg

Paronymes 
 Montagny-en-Vexin, commune française de l'Oise
 Montagny-lès-Beaune, commune française de la Côte-d'Or
 Montagny-lès-Buxy, commune française de Saône-et-Loire
 Montagny-les-Lanches, commune française de la Haute-Savoie
 Montagny-lès-Seurre, commune française de la Côte-d'Or
 Montagny-près-Louhans, commune française de Saône-et-Loire
 Montagny-près-Yverdon, commune suisse du canton de Vaud
 Montagny-Sainte-Félicité, commune française de l'Oise
 Montagny-sur-Grosne, commune française de Saône-et-Loire

 Montagney, commune française du département de la Haute-Saône en région Franche-Comté.

Noms de personnes 
 Clément Montagny le vieux (1730-   ), graveur et médailleur français.
 Clément Montagny le jeune (1756-1810), neveu de Clément Montagny le vieux, graveur et médailleur français.
 Etienne Montagny, (1816-1895) peintre et sculpteur.
 Fleury Montagny (1760-1836), graveur ciseleur sur armes et médailleur français.
 Franck Montagny (1978-    ), pilote de course.
 Jean Montagny, graveur et médailleur français.
 Philibert Montagny (1732-    ), graveur et médailleur français.

Vin 
 Montagny est une appellation d'origine contrôlée s'appliquant à des vins de la Côte chalonnaise, en Bourgogne.

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France